Polska Akademia Aikido jest organizacją skupiającą kluby aikido z następujących miast:
 Białystok 
 Kielce
 Konin
 Kraków 
 Lublin 
 Rzeszów 
 Siedlce 
 Szczecin 
 Warszawa
 Zamość 
 Łódź
 Wrocław

Od początku swego istnienia ściśle współpracuje z Mistrzem André Cognard 8° Dan stojącym na czele francuskiej organizacji AAA. Mistrz Cognard jest kontynuatorem Aikido, jakie prezentował i nauczał Mistrz Kobayashi Hirokazu 8° Dan, uczeń O'Senseia Ueshiby, który przebywał z O Sensei-em podczas ostatniego okresu jego życia.

Dyrektorem technicznym Polskiej Akademii Aikido jest Matoian shihan z Francji.

Linki zewnętrzne 
 Portal Aikido
 Portal Krakowskiej Akademii Aikido Kobayashi Hirokazu 

Aikido w Polsce
Stowarzyszenia sportowe i turystyczne